Van der Flier ist der Familienname folgender Personen:

 Helmert van der Flier (1827–1899), niederländischer Maler
 Josh van der Flier (* 1993), irischer Rugby-Union-Spieler